Dragoni (Campanië), een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië)
Dragoni (Lequile), een plaats in de Italiaanse gemeente Lequile